

Aziende
 Grom  – azienda italiana produttrice di gelati semi-industriali

Geografia
 Grom  – villaggio del comune di Pasym (Varmia-Masuria, Polonia)

Militare
 Jednostka Wojskowa GROM  – unità di terra delle forze armate polacche
 Grom  – sistema missilistico MANPADS prodotto in Polonia
 2A28 Grom  – arma a canna liscia in dotazione ad alcuni veicoli da combattimento russi

Musica
 Grom  – album dei Behemoth del 1996
 Grom  – batterista degli Hortus Animae

Personaggi fittizi
 Grom Hellscream  – personaggio dell'universo di Warcraft
 Grom il Pancione  – personaggio di Warhammer Fantasy Battle